Сент-Марі́-ла-Робе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на захід від Парижа, 65 км на південь від Кана, 29 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Марі-ла-Робер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-ла-Робер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн